Østerbro er navne på bydele eller veje lige uden for bykernen i flere danske byer.

 Østerbro – Samlebetegnelse for to københavnske bydele
 Indre Østerbro – administrativ bydel i København (2002-2007) og det klassiske og ældste Østerbro
 Ydre Østerbro – administrativ bydel i København (2002-2007), det nyere Østerbro
 Østerbro (Aalborg) – gade i Aalborg
 Østerbro (Odense) – gade og bydel i Odense